Бетси Расел Бејкер (; 20. август 1842 — 24. октобар 1955) била је америчка суперстогодишњакиња рођена у Енглеској. 

Њена старост је званично потврђена од стране Гинисове књиге рекорда, 2002. године. Рођена је у Грејт Брингтону у Енглеској. Емигрирала је у америчку савезну државу Небраску. Умрла је у граду Текамси у старости од 113 година и 65 дана. Била је друга особа у повести која је доживела доб од 113 година (после Делине Филкинс (1815 — 1928)).

Референце

Спољашње везе 
 Sourceryforge.org website

Рођени 1842.
Умрли 1955.
Стогодишњаци 
Суперстогодишњаци